Il Campionato Nazionale Dilettanti 1957-1958 è stato il V livello del campionato italiano. A carattere regionale, fu il primo campionato dilettantistico con questo nome, e il sesto se si considera che alla Promozione fu cambiato il nome assegnandogli questo.

Il campionato era organizzato su base regionale dalle Leghe Regionali e le vincenti di ogni girone venivano ammesse alla successiva fase regionale che attribuiva il titolo di lega, mentre erano complessivamente trentadue squadre, distribuite fra le regioni secondo lo schema della vecchia Promozione, a contendersi lo Scudetto Dilettanti.

Questi sono i gironi organizzati dalla Lega Regionale Campana per la regione Campania.

Le squadre molisane, all'epoca appartenenti alla ancora provvisoria regione "Abruzzi e Molise", a causa della distanza dalle altre squadre federali FIGC della propria regione avevano la facoltà di chiedere l'iscrizione ai campionati indetti dalla Lega Regionale Campana.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
  Retrocessa e in seguito riammessa.
      Retrocesso in Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Aversana ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
GIAC Campomarino ha scontato 2 punti di penalizzazione in classifica per due rinunce.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
  Retrocessa e in seguito riammessa.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Invicta Savoia ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Libertas Scafati ha scontato 2 punti di penalizzazione in classifica per due rinunce.

Spareggio

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
  Retrocessa e in seguito riammessa.
      Retrocesso in Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Angri, Inter Gragnano e Postelegrafonici Salerno hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Sapri ha scontato 3 punti di penalizzazione in classifica per tre rinunce.

Calendario

Finali campane 
Bagnolese prima, Albanapoli seconda e Scafatese terza nel triangolare finale.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso ed ammesso alle finali nazionali.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Verdetti finali 
Ilva Bagnolese è campione campano del Campionato Nazionale Dilettanti.
Ilva Bagnolese e Alba Napoli sono ammesse alle finali nazionali e promosse in Interregionale 1958-1959.
Ebolitana retrocessa in Prima Divisione.
Inter Gragnano, Invicta Savoia, Libertas Scafati, Sapri e Sessana riammesse alla compilazione dei nuovi quadri stagionali.

Note 
In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito. In caso di assegnazione di un titolo sportivo era previsto uno spareggio in campo neutro.

Bibliografia 
Giornali
 Archivio della Gazzetta dello Sport, stagione 1957-1958, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 Biblioteca Civica Berio di Genova;
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Quotidiani d'informazione "Il Mattino" e "Il Roma" entrambi di Napoli.

Libri
Vito Telese, Zebre in concerto - La storia della Battipagliese volume I 1987 e volume II 1988.
 .

Mattiello - Di Serio, Un'annata bellissima, 2011 - Cuomo Edizioni.
 
G. Formisano, Emozioni in rete - Storia fotografica della Scafatese dal 1922 al 2002 - Ed. GM-Calamos.

Collegamenti esterni 

Campania